Даниэль Всеволодович Орлов (родился 18 июля 1969 года  в Ленинграде) — писатель и издатель. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, Президент фонда «РУССКИЙ ТЕКСТ», Председатель оргкомитета Большого Фестиваля Малой Прозы (БФМП), член русского ПЕН-Центра.

Биография 
Окончил Санкт-Петербургский государственный университет, геологический факультет. До середины 1990-х годов работал в геофизических партиях. В середине 1980-х дебютировал как поэт и автор-исполнитель. Стихи и ранняя проза публиковались в ленинградской периодике. Первая публикация стихов состоялась в газете «Ленинградский университет». Как прозаик дебютировал в 2005 году рассказом «Крестоносец» в журнале «Вечерний гондольер». Рассказы и повести печатались в журналах «Знамя», «Октябрь», «Нева», «Дружба народов», «Днепр», «Зинзивер», «Сетевая словесность», «Полутона», «Присутствие», «Вечерний гондольер», «Literratura», «Наш современник» и др. Произведения переведены на сербский и датский языки.

В 2015 году организовал литературное объединение «ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО», куда вошли петербургские прозаики-романисты Валерий Былинский, Владимир Шпаков, Игорь Шнуренко, Ирина Дудина, Мария Ануфриева, Марат Басыров, Дмитрий Филиппов.

Основная библиография 
«Ветреный Ангел», сборник стихов. Нью-Йорк, 1994
«Северная крепость», повесть. Москва, «Амадеус», 2006
«Офис-Дзен», сборник рассказов. Санкт-Петербург, «Геликон Плюс», 2010
«Долгая нота», роман. Москва, «Гиперион», «CheBook», 2012
«Саша слышит самолёты», роман. Москва, «Современная литература», 2014
«Чеснок», роман. Москва, «Э» (Эксмо), 2018
«Время рискованного земледелия», роман. Москва, «Городец», 2021
«Болван да Марья», роман, рассказы. Москва, «Городец», 2022

Издательская деятельность 

С 1999 по 2006 главный редактор журнала «Компьютер Price».

С 2000 по 2005 год издатель и главный редактор журнала об Интернете и высоких технологиях «Терабайт».

С 2005 по 2008  издатель и главный редактор газеты о культурной жизни Санкт-Петербурга  «ТНЕ!»  («Ты Настоящий Европеец!»). В издании постоянные колонки вели  Дмитрий Горчев, Александр Сенин,  Александр Житинский, Николай Благодатов,  Анатолий Гуницкий,  Вадим Сергеев.

С 2009 года издатель и главный редактор федерального журнала о высокопроизводительных вычислениях «Суперкомпьютеры» (Москва) .

С 2010 года издатель и главный редактор журнала «Вычисления в геологии» (Москва).

В 2013 году вместе с Алексеем Смирновым, Александрой Житинской, Александром Басовым,  Германом Садулаевым, Игорем Голубенцевым,  Алексеем Ярыгиным образовал Фонд содействия авторам и издателям литературных произведений «РУССКИЙ ТЕКСТ». Под эгидой фонда в Москве, в издательстве «Современная литература» (Главный редактор Андрей Коровин) были изданы книги Игоря Голубенцева,  Германа Садулаева,  Владимира Шпакова,  Ольги Аникиной, Юрия Нечипоренко, Леонида Костюкова, Максима Репина, Игоря Шнуренко, Михаила Квадратова.

В 2015 году был выпущен сборник «Москва и Петербург – как мы их не знаем» и «Поэтический атлас России».

Награды и премии 
 Дипломант Волошинского конкурса в Коктебеле в 2010, 2014 гг.
 Премия «Ясная поляна» длинный список за роман «Саша слышит самолёты» в 2015 г.
  Премия им. Н. В. Гоголя в номинации «Шинель» за роман «Саша слышит самолёты» в 2015 г.
 Лауреат Международного конкурса драматургии "Автора на сцену!" 
 Премия журнала "Дружба народов" за повесть «Счастливая жизнь в долг» 
 В 2021 г. роман «Время рискованного земледелия» вошел в шорт-лист Российской литературной премии «Национальный бестселлер»

Примечания

Ссылки 
 Даниэль Орлов в Журнальном зале
 Страница Даниэля Орлова на сайте Союза писателей Санкт-Петербурга
 Издательская деятельность Даниэля Орлова (Лениздат)
 О романе «Саша слышит самолеты» на №Прочтении№
 Рецензия на роман «Саша слышит самолеты» на сайте московского книжного журнала
 Книжный клуб «Вечернего Петербурга»
 Интервью с Даниэлем Орловым в журнале «На Невском»
 «Формула трёх Б» — отзыв на сборник рассказов «Офис-дзен» в журнале «Нева»
 Страница Даниэля Орлова на сетевой словесности
 Даниэль Орлов в «Вечернем Гондольере»
 Страница Даниэля Орлова на «Литерратура»
 Юлия Милович-Шералиева о романе «Долгая нота» («Зинзивер»)
 Даниэль Орлов на «Блоге перемен» вместе с Юрием Нечипоренко
 Интервью с Д. Орловым на портале "Луганск 1"
 Иван Родионов. «Время рискованного земледелия»: баланс огня и глины // Год литературы. 29.05.2021

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Писатели России